Quirnbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Quirnbach/Pfalz – kommun i Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz, 
 Quirnbach, Westerwald – kommun i Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz,